Rabatta ist

 der Name eines erloschenen Adelsgeschlechts aus der Krain, siehe Rabatta (Adelsgeschlecht)

 und der Familienname folgender Personen:
 Joseph von Rabatta (–1601), bei einem Uskoken-Aufstand getöteter General in Senj
 Josef Rabatta (1620–1683), Bischof von Ljubljana
 Raymund Ferdinand von Rabatta (1669–1722), Bischof von Passau
 Rudolf von Rabatta (1636–1688), österreichischer Feldmarschall